Ронкаль () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Ронкаль. Занимает площадь 38,8 км². Население — 254 человека (на 2010 год). В окрестностях Ронкаля производится одноимённый твёрдый сыр из овечьего молока.

Города-побратимы 
  Арет (Франция, с 1991)
  Арамиц (Франция, с 2003)

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de Estadística de Navarra
 Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra
 Sistema de Información Territorial de Navarra
 Toponimia Oficial de Navarra 
 Bernardo Estornés Lasa — Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa)

Города Наварры
Муниципалитеты Наварры